Puig Gros (Alcanar), muntanya d'Alcanar a la comarca del Montsià 
 Puig Gros (Argençola), muntanya situada al municipi d'Argençola (Anoia)
 Puig Gros (Bescanó), muntanya de Bescanó a la comarca del Gironès 
 Puig Gros (Boadella i les Escaules), muntanya de Boadella i les Escaules a la comarca de l'Alt Empordà 
 Puig Gros (Calonge de Segarra): muntanya situada al municipi de Calonge de Segarra (Anoia)
 Puig Gros (Capmany), muntanya de Capmany a la comarca de l'Alt Empordà 
 Puig Gros (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), muntanya de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
 Puig Gros (Eivissa)
 Puig Gros (Forallac), muntanya del municipi de Forallac a la comarca del Baix Empordà 
 Puig Gros (El Port de la Selva), muntanya del Port de la Selva a la comarca de l'Alt Empordà 
 Puig Gros (Sant Hilari Sacalm), muntanya entre els municipis de Vilanova de Sau (Osona) i de Sant Hilari (la Selva)
 Puig Gros (Sant Feliu de Guíxols), muntanya de Sant Feliu de Guíxols a la comarca del Baix Empordà 
 Puig Gros (Sant Mateu de Bages), muntanya situada al municipi de Sant Mateu de Bages (Bages)
 Puig Gros (Tossa de Mar), de Tossa de Mar a la comarca de la Selva 
 Puig Gros de Bendinat a Palma, Mallorca
 Puig Gros de Ternelles a Pollença, Mallorca
 Puig Gros d'en Torroella, muntanya de Forallac a la comarca del Baix Empordà